Йеспер Якобсон Кюд (; род. 3 февраля 1972 года, Хёрсхольм, Дания) — датский композитор, в основном пишущий музыку для компьютерных игр, таких как, например, Hitman, Kane & Lynch: Dead Men или Assassin's Creed.

Композитор Йеспер Кюд начинал с того, что писал трекерную музыку для европейской демосцены с 1986 по 1992 год. Его музыка сопровождала демки, написанные для Commodore 64 и Amiga.

В то время он был музыкантом в датском подразделении демогруппы Silents. Эта группа имела подразделения и в других странах. Между прочим, шведское подразделение Silents основало компанию Digital Illusions, которая разработала Battlefield 1942, а серия игр Max Payne была создана финским подразделением Silents.

Затем Silents начали сотрудничать с группой Crionics и стали создавать игры. Первой игрой была Subterrania, которую удалось продать компании Sega. Потом все члены группы двинулись в Бостон (США), где стали сотрудничать с компанией Scavenger. Далее решено было двинуться в Голливуд, однако там молодые люди не нашли работу и решили вернуться в Копенгаген, где основали IO Interactive.

В США остался только Йеспер Кюд, который решил основать компанию по производству музыки и звука для игр, фильмов и телепередач. Свой первый саундтрек к игре Йеспер записал в 19 лет, после чего это занятие стало основным в его жизни. В 1998 году основал собственную звукозаписывающую студию (Nano Studios), которая находится в Манхеттене.

Йеспер Кюд специализируется на электронной и оркестровой музыке и работал с такими компаниями, как Activision, BioWare, Eidos, Electronic Arts, Konami, Microsoft, Sega, Shiny Entertainment, Take 2, Treyarch, Plarium и Ubisoft.

Когда Йеспер находит свободное время, то играет в игры. Больше всего его привлекают игры с хорошим сюжетом и продвинутым AI, а также те, проходя которые нужно напрягать мозги. Йеспер предпочитает такие игры, как Call of Duty, GTA: Vice City, Mafia и Freedom Fighters.

Кюд написал музыку к более чем 20 играм. Из этих игр он предпочитает Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, Hitman: Contracts, Hitman: Blood Money, Freedom Fighters, Brute Force, MDK2: Armageddon, Minority Report и Messiah.

Когда Кюд только начинал писать музыку, его вдохновляли такие исполнители, как Вангелис, Жан-Мишель Жарр и Майк Олдфилд. Также он слушает Джерри Голдсмита, Рахманинова и Стравинского.

Разработчики из IO Interactive были старыми друзьями Кюда, поэтому и показали ему свою первую игру — Hitman: Codename 47. Кюд был просто потрясён уникальной атмосферой игры, проработанным геймплеем и отличной графикой, поэтому согласился написать саундтрек. Каждая последующая часть игры имела столь же удачные качества, как и оригинал. Сюжет каждой части является неповторимым, вследствие чего мы имеем четыре совершенно неповторимых и не похожих друг на друга саундтреков. Например, саундтрек ко второй части записывался совместно с Будапештским симфоническим оркестром и дирижёром Белой Драхошем, а саундтрек к Hitman: Contracts был полностью электронным.

Работы

Компьютерные игры

Фильмы

Короткометражные фильмы

Телесериалы

Награды и номинации

Номинация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт